Stary cmentarz żydowski w Koninie
 Nowy cmentarz żydowski w Koninie